Martinac (Čazma)
 Martinac (Veliko Trojstvo)